Landesregierung Mikl-Leitner steht für folgende Landesregierungen von Niederösterreich:

 Landesregierung Mikl-Leitner I, 19. April 2017 bis 22. März 2018
 Landesregierung Mikl-Leitner II, 22. März 2018 bis 23. März 2023
 Landesregierung Mikl-Leitner III, ab 23. März 2023